battaglia di Cizico (410 a.C.), una vittoria navale di Atene su Sparta durante la guerra del Peloponneso;
 battaglia di Cizico (73 a.C.), una vittoria dell'esercito della Repubblica romana, sotto il comando di Lucio Licinio Lucullo, sulle forze di Mitridate VI del Ponto;
 battaglia di Cizico (193), una vittoria dell'esercito di Settimio Severo su quello di Pescennio Nigro;
 battaglia di Cizico (365), nella guerra tra l'Imperatore Flavio Giulio Valente e l'usurpatore Procopio;
 battaglia di Cizico (672), una vittoria della flotta dell'Impero bizantino su quella araba;
 Battaglia di Cizico (1303), una vittoria dei mercenari al soldo dell'Impero bizantino sugli Ottomani.